Asad Ali Palijo (en ourdou , né le  à Jungshahi au Pakistan) est un chanteur et acteur pakistanais.

Discographie 
 Bilawal Bhutto Naam Mera
 Meherbani
 Yaadein Kehti Hain
 Phir Bhi Tumko Chahunga

Notes et références

Lien externe 

 
 
 

Chanteur pakistanais